Termin 1,2-alfa-manozidaza ima više značenja.
 Alfa-manozidaza, enzim
 Manozil-oligosaharid 1,2-alfa-manozidaza, enzim